Marcelo Fabián Sosa Farías (Montevideo, 6 de fevereiro de 1978) é um ex-futebolista uruguaio que atuava como  volante.

Carreira
Sosa começou sua carreira no Danubio FC, onde jogou por várias temporadas. Em 2004, chegou ao Spartak Moscow, onde assinou um contrato de quatro anos. No entanto, apenas seis meses depois ele se transferiu ao Atlético de Madrid, assinando um vínculo de três anos.

Entretanto, ele jogou apenas 28 pelo Atlético de Madrid e Sosa não conseguiu impressionar, sendo emprestado ao CA Osasuna, onde raramente foi utilizado. Ele apareceu em duas competições da Taça UEFA.

Depois de mais um empréstimo, essa vez ao River Plate, da Argentina, Sosa assinou com o Nacional, em outra transferência livre, apesar de ainda ter um contrato com o Atlético de Madrid.

Em 2008, assinou com o Tecos, do México. Em 2009, após um breve periodo no clube mexicano, Sosa voltou ao Uruguai para atuar no Peñarol.

Em 2010, Sosa foi dispensado do Peñarol. Em 2011, acerta com Racing. Em 2012, acertou sua volta ao Danubio.

Títulos 
 Peñarol
Campeonato Uruguaio: 2009-10

Ligações externas 
Perfil no site ogol.com 

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Danubio Fútbol Club
Futebolistas do Spartak Moscovo
Futebolistas do Club Atlético de Madrid
Futebolistas do Club Atlético Osasuna
Futebolistas do Club Atlético River Plate
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Club Deportivo Estudiantes Tecos
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Racing Club de Montevideo
Jogadores da Copa América de 2004